Mégare ou Mégara est un nom issu du grec ancien () qui peut désigner :
 Mégare, une ville de Grèce, située entre Corinthe et Athènes ;
 plusieurs anciennes colonies grecques issues de cette dernière, comme Megara Hyblaea ;
 Mégare, un quartier de l'ancienne Carthage (un des plus célèbres incipits de la langue française est celui de Salammbô, de Gustave Flaubert : )
 Mégara, la femme d'Héraclès dans la mythologie grecque ;
 Megara, le personnage de fiction correspondant dans le long métrage d'animation Hercule ;
 Mégara, un film grec documentaire de 1974.
Mégara est une planète dans la série Capitaine Flam.

Voir aussi 
 Mégaride